Schenkel är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Andrea Maria Schenkel (född 1962), tysk författare
 Daniel Schenkel (1813–1885), schweizisk protestantisk teolog

Se även 

 Schenkl

Tyska efternamn